Slovo lom má více různých významů:

obecné 

 lom – povrchový důl
 lom (geologie) – způsob poškození materiálu a způsob jeho určování
 únavový lom – fyzikálně technický jev způsobený perodickým namáháním nějaké součástky (reálného tělesa)
 lom vlnění (světla) – fyzikální jev
název firem a podniků
 LOM Praha – Letecké opravny Malešice, státní podnik
název sídelních celků
 Lom (okres Most) – město v okrese Most
 Lom (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice
 Lom (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Lom u Tachova – obec v okrese Tachov
 Mokrý Lom – obec v okrese České Budějovice
 Lom (Kly) – část obce Kly v okrese Mělník
 Lom u Stříbra – část obce Benešovice v okrese Tachov
 Lom (Norsko) – město v Norsku
 Lom (Bulharsko) – město v Bulharsku
 Lom (Nizozemsko) – obec v nizozemské provincii Limburg
 Lom nad Rimavicou – slovenská obec

název vodních toků
 Lom (zdrojnice Sanagy) – řeka v Kamerunu
 Lom (přítok Dunaje) – řeka v Bulharsku
 Rusenský Lom – řeka v Bulharsku
 Bílý Lom – řeka v Bulharsku
 Černý Lom – řeka v Bulharsku
 Malý Lom – řeka v Bulharsku
 Baninský Lom – řeka v Bulharsku

název vrcholů
 Lom (Křivoklátská vrchovina) (501,7 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, jihozápadně od Siré v okrese Rokycany
 Lom (Rakovnická pahorkatina) (657,4 m) – vrchol v Manětínské vrchovině, jihozápadně od Radějova v okrese Plzeň-sever
 Lom (Ještědsko-kozákovský hřbet) (682 m) - vrchol v oblasti Ještědského hřbetu, severně od Křižan v okrese Liberec

příjmení osob
 Herbert Lom – česko-britský filmový herec
 Petr Lom – český lékař a politik
 Petr Lom – kanadský filmový dokumentarista narozený v Československu
 Stanislav Lom – spisovatel, divadelník, kritik a dramatik
 Ivana Lomová – česká výtvarnice
 Lucie Lomová – česká spisovatelka a ilustrátorka
 Olga Lomová – česká sinoložka
 Tomáš Lom – válečný veterán, příslušník 311. bombardovací perutě RAF

Externí odkazy